Жарбас Фаустиньо (; ), более известный как Кане () — бразильский футболист и тренер. Играл на позиции вингера.

Карьера 
Кане воспитанник клуба «Олария» был куплен «Наполи» в 1962 году. В первом сезоне за новый клуб он отыграл 7 матчей. Играя за «Наполи» на протяжении 7 лет, он перешёл в клуб «Бари», где играл 3 сезона (2 в серии B), затем Кане вновь вернулся в «Наполи» и там играл до окончания своей карьеры в 1975 году. Кане самый результативный игрок Наполи в еврокубках — 8 голов.

После окончания карьеры игрока, Кане работал тренером, сначала с молодёжью родного «Наполи», а затем с маленькими итальянскими клубами. В сезоне 1994—1995 Кане официально занимал должность главного тренера «Наполи», но де-факто клубом руководил Вуядин Бошков, который на тот момент не имел тренерской лицензии.

Статистика выступлений

Достижения 
 Обладатель кубка делли Альпи: 1966

Ссылки 
 Brazilian Players and Coaches in Italy
 Профиль на solobari.it
 Профиль на altervista.org

Футболисты Бразилии
Футбольные тренеры Бразилии
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Бари»
Тренеры ФК «Сорренто»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Юве Стабия»